

События 
 Консулы Квинт Фабий Максим-младший (патриций) и Тиберий Семпроний Гракх (2-й раз) (плебей). Проконсулы Марк Клавдий Марцелл (Восточная Сицилия) и Гай Теренций Варрон (Пицен). Преторы Публий Семпроний Тудитан (Аримин), Гней Фульвий Центимал (Свессула), Марк Атилий Регул (городской и де-факто по делам чужеземцев) и Марк Эмилий Лепид (Луцерия, де-юре по делам чужеземцев). Пропреторы Публий Корнелий Лентул (Западная Сицилия), Тит Отацилий Красс (флот), Марк Валерий Левин (Греция и Македония) и Квинт Муций Сцевола (Сардиния). Для избрания консулов диктатор (№ 84) Гай Клавдий Центон, начальник конницы Квинт Фульвий Флакк.
 Римляне предприняли операции с целью осадить Капую. Ганнибал помешал им, и римляне достигли нескольких частичных успехов.
 В Сицилию направлены силы римлян Марцелла. Марцелл оказался однажды в очень опасном положении. Римляне приступили к осаде Сиракуз. Организатор обороны Сиракуз — Архимед.
 В Африке против Карфагена восстал владетель Сифакс. Для борьбы с ним карфагеняне отозвали часть войск из Испании.
 Филипп V вернулся в Пелопоннес и стал чинить открытые насилия в Мессене. Арат порвал с ним. Филипп поручил своему другу Тавриону отравить Арата. Его смерть.
 Критика конфуцианцами деятельности императора. Против них выступает Ли Сы, помощник Цинь Шихуанди. Репрессии против конфуцианцев. 460 человек казнены. Сожжение книг всех школ, кроме школы Фацзя. Копии оставлены лишь для императорской библиотеки.

Скончались 
 Арат Сикионский

См. также

Примечания